

Sigle 
 Parti social-démocrate – partito politico francese
 Socialdemokrate e Shqipërisë – partito politico albanese
 Partido Social Democrata – partito politico portoghese
 Partido Social Democrático (1945) – partito politico brasiliano
 Partido Social Democrático (2011) – partito politico brasiliano
 Partido Socialista Democrático – partito politico argentino
 Partidul Social Democrat – partito politico rumeno
 Partito dei Socialisti e dei Democratici – partito politico sammarinese
 Partito Sicurezza e Difesa – partito politico italiano
 Private Sector Development – sviluppo del settore privato, strategia di promozione della privatizzazione della Banca Mondiale
 Payment Services Directive – Direttiva europea sui servizi di pagamento.

Codici 
 PSD – codice aeroportuale IATA di Porto Said (Egitto)
 psd – codice ISO 639-3 del linguaggio dei segni degli Indiani delle pianure

Informatica 
 PSD – formato di file grafico di Photoshop, in grado di salvare un'immagine completa di tutti i livelli che la compongono

Teoria dei segnali 

 PSD – Power Spectral Density (Densità spettrale di potenza)